Чемпионат Дании по шахматам 1950 года проходил в Ольборге. Поуль Хаге стал в четвёртый раз чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1950

Чемпионаты Дании по шахматам
1950 год в шахматах
1950 год в Дании
Спортивные соревнования в Ольборге